

Sigle 
 Angry Young Men – Giovani arrabbiati

Codici 
 aym – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aymara

Altro 
 Aym o Haborym  – demone